Camarones kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Camarones (kommunhuvudort), Chubut,

Chile 

 Camarones (kommun), Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica,

Mexiko 

 Camarones, Aquismón, 
 Camarones, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes, 
 Camarones, Tamazunchale, 
 Camarones, Veracruz, Huayacocotla, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar